Martín est un nom d'origine hispanique très répandu. Il s'agit du neuvième patronyme le plus fréquent en Espagne.

Patronyme

 Alberto Martín (1978-), joueur espagnol de tennis ;
 Andreu Martín (né en 1949),  romancier, bédéiste et scénariste espagnol catalan ;
 Ana Martín (1947-), actrice mexicaine ;
 Ana Reverte (1951-), née Ana Zamora Martín, une chanteuse de flamenco espagnole ;
 Basilio Martín Patino (1930-2017), un réalisateur espagnol ;
 Claudia Martín (1989-), actrice mexicaine ;
 Dani Martín (né en 1977), chanteur et acteur espagnol ;
 Daniel Martín dit Dani (né en 1981), joueur de football espagnol ;
 Eugenio Martín (1925-2023), réalisateur et scénariste espagnol ;
 Felisa Martín Bravo (1898-1979), physicienne espagnole;
 Fernando Martín Espina (1962-1989), joueur de basket-ball espagnol ;
 Gotzon Martín (1996-), coureur cycliste espagnol ;
 Iván Martín (1999-), footballeur espagnol ;
 Jacques Martín (mort en 1623), prélat français du  ;
 José Manuel Maza Martín (1951-2017), un magistrat, criminologue et écrivain espagnol ;
 Marcelo González Martín (1918-2004), cardinal espagnol ;
 Miquel Recio Martín (1943-2006), joueur de rink hockey espagnol ;
 Noel Martín (né en 1989), coureur cycliste espagnol ;
 Ramón Grau San Martín (1887-1969), président de la république de Cuba de 1933 à 1934, et de 1944 à 1948 ;
 Sergio Román Martín (né en 1996), coureur cycliste espagnol ;
 Víctor Martín (né en 1990), coureur cycliste espagnol ;
 Victorino Martín (1929-2017), éleveur de toros de lidia.

Toponyme

 La comarque de Bajo Martín, région aragonaise en Espagne ;
 Martín de la Jara, commune d'Andalousie, en Espagne ;
 Castillejo de Martín Viejo, commune de la province de Salamanque en Espagne.

Divers 

 Martín, un drame hispano-argentin réalisé par Adolfo Aristarain, sorti en 1997.

Voir aussi

Références

Patronyme hispanique
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme